Перишич () — фамилия югославянского происхождения.

Известные носители 
 Перишич, Бранко (1923—1943) — югославский рабочий и партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Перишич, Горан (род. 1974) — черногорский футболист.
 Перишич, Драган (род. 1979) — сербский футболист.
 Перишич, Зоран (род. 1959) — сербский кардиолог, учёный и мэр города Ниша.
 Перишич, Иван (род. 1989) — хорватский футболист.
 Перишич, Миодраг (1948—2003) — сербский политик.
 Перишич, Момчило (род. 1944) — югославский генерал.
 Перишич, Никола (род. 1985) — хорватский баскетболист.
 Перишич, Радмила (род. 1980) — сербская дзюдоистка.
 Перишич, Радоица (1906—1945) — сербский православный священник, участник Народно-освободительной войны Югославии.
 Перишич, Ристо — участник Боснийской войны.